Авитохол е името на легендарен прабългарски владетел, от Именника на българските ханове.

Авитохол може да се отнася за:
Авитохол (владетел) - легендарен прабългарски владетел;
Авитохол (нос) - морски нос в Антарктика;
Авитохол (суперкомпютър) - суперкомпютър, в БАН.